Watzlsteg ist der Ortsname von

 Watzlsteg (Hohenwarth), Ortsteil der Gemeinde Hohenwarth, Landkreis Cham, Bayern
 Watzlsteg (Rimbach), Ortsteil der Gemeinde Rimbach, Landkreis Cham, Bayern